Lethrinus är ett släkte av fiskar. Lethrinus ingår i familjen Lethrinidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Lethrinus